Термин путевые работы относится к различным видам путей:
 Путевые работы - на железной дороге;
 Путевые работы - на внутренних водных путях.